Алгебраист:
 Алгебраист — специалист в области алгебры.
 Алгебраист (роман) — научно-фантастический роман Иэна Бэнкса.